Zelný trh může označovat:

 Zelný trh (Brno) – náměstí v Brně
 Zelný trh (Uherské Hradiště) – náměstí v Uherském Hradišti
 Riegrovo náměstí (Kroměříž) v Kroměříži